Такмичење у трци шрафета у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 1980. у Лејк Плесиду одржано је на олимпијском комплексу за скијашко трчање и биатлон 22. фебруара, 1980. са почетком у 9.30 по локалном времену.

Систем такмичења 
Дисциплина штафета у мушкој конкуренцији била је четврти пут на овим Играма. Трчи се 4 х 7,5 км. Такмичари су гађали 2 пута први у стојећем, а други у лежечем положају. Са удаљености од 100 метара требало је са осам метара погодити у мету 5 пута. За сваки промашај такмичар је требало да оптрчи казнени куг у дужини од 150 м. Гађало се из пушака мањег калибра.

Земље учеснице 
Учествовало је 60 учесника из 15. земаља.

Резултати

Биланс медаља 1968—1980. 
У табели су приказани сви освајачи олимпијских медаља у дисациплини штафета за мушкарце од 1968 када је први пут била на програму до последљих 1980.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке штафета на ЗОИ 1980. на sports-reference

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1980.